Rilić, dio biokovskog planinskog masiva
 Rilić (Kupres, BiH), naselje u općini Kupres, BiH